Николай Николаевич Васильченко (1896—1942) — советский военный деятель, помощник генерал-инспектора по военно-учебным заведениям ВВС РККА, комдив (1938).

Биография 
Родился в декабре 1896 года в поселке на станции Ворожба Харьковской губернии в семье железнодорожного работника. По национальности — украинец.

В 1914 окончил железнодорожное ремесленное училище в городе Белополье, работал слесарем в железнодорожном депо.
С началом Первой мировой войны служил в войсках, служил рядовым в 19-м запасном пехотном батальоне.
С декабря 1916 г. назначен механиком 1-го авиаотряда в г. Смоленск. Последний чин в старой армии — унтер-офицер.

Гражданская война 
В начале 1918 г. был арестован немецкой армией и посажен в лагерь, откуда, через 2 месяца, бежал. Принимал участие в работе партийной ячейки Конотопского железнодорожного депо. Член ВКП(б) с 1918 года. В РККА с ноября 1918 года. С ноября 1918 — техник 24-го Красногвардейского авиаотряда. До марта 1920 г. учился курсантом сначала в Киевской, затем в Московской школе военных лётчиков. С марта 1920 года — лётчик 5-го истребительного авиаотряда. В сентябре 1920 г. назначен на должность начальника 6-го истребительного авиаотряда.

Советский период 
С 1922 г. — командир звена 2-й истребительной эскадрильи, с августа 1923 г. назначен командиром 2-й истребительной эскадрильи. С июня 1924 г. находился в Персии в качестве авиационного инструктора. С апреля 1927 г. — помощник начальника ВВС Белорусского военного округа. Через месяц становится начальником ВВС Кавказской Краснознамённой армии. В 1930 г. зачислен слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе, которую закончил в 1932 году. С 1932 г. — помощник командующего войсками Приволжского военного округа по авиации. С 1933 по 1939 г. исполнял обязанности военно-воздушного атташе при полномочном представительстве СССР во Франции. 19.2.1938 г. присвоено звание комдива. В сентябре 1939 г. назначен преподавателем в Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского. С июля 1940 г. — преподаватель тактики ВВС Военной академии командного и штурманского состава ВВС РККА. В августе 1940 г. назначен помощником генерал-инспектора ВВС по военно-учебным заведениям.

Закат карьеры и гибель 
Арестован 1 июня 1941 года. Обвинялся в шпионаже и участии в военном заговоре. 13 февраля 1942 года Особым совещанием при НКВД был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 23 февраля 1942 года. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1955 года.

Награды 
 2 ордена Красного Знамени (10.02.1921, 25.09.1928)
 Орден Красной Звезды (1938)

Литература 
 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. М., 2012, с. 175.

Примечания

Ссылки 
 http://www.knowbysight.info/VVV/01749.asp 
 http://airaces.narod.ru/ww1/vasilchk.htm 
 http://1937god.info/taxonomy/term/167 

Военнопленные России
Бежавшие из плена
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены ВКП(б)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1942 году